Hermias bzw. Hermeias war in der Antike der Name

 mehrerer Beamter im ptolemäischen Ägypten im 3.–2. Jahrhundert v. Chr. 

und von
 Hermeias von Atarneus, Tyrann von Atarneus (4. Jahrhundert v. Chr.)
 Hermeias von Karien, Kanzler des Seleukidenreichs († 220 v. Chr.)
 Hermias (Apologet), christlicher Apologet um 200 n. Chr.
 Hermias (Märtyrer), christlicher Märtyrer (2. Jahrhundert)
 Hermeias von Alexandria (Hermias von Alexandria),  spätantiker griechischer Philosoph (Neuplatoniker)
sowie
 eine Namensvariante des griechischen Gottes Hermes